Leeds Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leeds Township (Minnesota)
 Leeds Township (North Dakota)